Nationaal Jeugdparlement (Suriname), een Surinaams jeugdparlement
 New Journal of Physics, een wetenschappelijk tijdschrift